Valentinianus was een cognomen in het Romeinse Rijk.

Bekende dragers van dit cognomen (of naam) zijn:
Valentinianus I (Flavius Valentinianus), Romeins keizer van 364 tot 375;
Valentinianus II (Flavius Valentinianus), Romeins keizer van 375 tot 392;
Valentinianus III (Flavius Placidius Valentinianus), Romeins keizer van 425 tot 455;
Valentinianus, ook Valentinus of Valentinos, stichter van een mysterieschool in de gnostiek, 2e eeuw.

Cognomen